{{Grand Slam versenyszám infobox
|év = 1998
|torna = Roland Garros
|versenyszám = férfi egyes
|győztes =  Carlos Moyà
}}

Az 1998-as Roland Garros' férfi versenyét a spanyol Carlos Moyà nyerte a szintén spanyol Àlex Corretja előtt.

 Kiemeltek 

  Pete Sampras (Második kör)</li>
  Petr Korda (Első kör)</li>
  Marcelo Ríos (Negyeddöntős)</li>
  Patrick Rafter (Második kör)</li>
  Greg Rusedski (Első kör)</li>
  Jevgenyij Kafelnyikov (Második kör)</li>
  Jonas Björkman (Első kör)</li>
  Gustavo Kuerten (Második kör)''</li>

  Karol Kucera (Első kör)
  Richard Krajicek (Harmadik kör)
  Michael Chang (Harmadik kör)
  Carlos Moyà (Bajnok)
  Albert Costa (Negyedik kör)
  Àlex Corretja (Döntős)
  Félix Mantilla (Elődöntős)
  Alberto Berasategui (Negyedik kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Külső hivatkozások 
 Eredmények az ATPtennis.com honlapon

F1